Schäper oder Schaeper ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Schaeper (um 1858–1926), deutscher Verwaltungsbeamter
 Sabine Schäper, deutsche Theologin
 Tobias Schäper (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Ute Schaeper (* 1967), deutsche Fechterin 

Siehe auch:
 Scheper